Чемпіонат Австрії 1930/31 () — 20-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вперше став столичний клуб Ферст Вієнна.

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони

Бомбардири 
 Антон Шалль («Адміра») — 25
 Гайнріх Гілтль («Вінер АК») — 18 
 Франц Веселік («Рапід») — 16
 Фрідріх Гшвайдль («Вієнна») — 14
 Маттіас Кабурек («Рапід») — 14
 Ігнац Зігль («Аустрія») — 14
 Маттіас Сінделар («Аустрія») — 14
 Густав Тегель («Вієнна») — 13
 Йоганн Луеф («Рапід») — 12 
 Рудольф Кубеш («Флорісдорфер», «Вінер АК») — 12
 Альберт Шпона («Вінер Шпорт-Клуб») — 12
 Антон Пілльвайн («Вінер Шпорт-Клуб») — 11
 Йозеф Адельбрехт («Вієнна») — 10 
 Йозеф Мольцер («Аустрія») — 10
 Франц Уриділь («Нікольсон») — 10
 Йоганн Вальцгофер («Ваккер») — 10

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1930/31 на rsssf 

1931
Австрія
Австрія